Piaristengymnasium ist der Name folgender Lehranstalten:
 Piaristengymnasium,  auch Bundesgymnasium Wien 8,  im 8. Wiener Gemeindebezirk Josefstadt, Österreich 
 Piaristengymnasium in Krems an der Donau
 Piaristengymnasium Horn
 Piaristengymnasium, auch Gerhardinum, in Timişoara, Rumänien
 Piaristengymnasium in Budapest, Ungarn

Siehe auch: 
Piaristen